Mati kan verwijzen naar:
 Mati (vriendin), een Afro-Surinaamse vrouw die seksuele relaties onderhoudt met haar vriendin.

of naar de volgende (geografische) plaatsen:

 Mati (Griekenland)
 Mati (Iran)
 Mati (Papoea-Nieuw-Guinea)
 Mati (Davao Oriental), een stad in de Filipijnse provincie Davao Oriental
 Mat (rivier), rivier in Albanië, die in het Albanees Mati heet